Fredonia kan syfta på:

Geografi

Colombia
 Fredonia (kommun) – en kommun i departementet Antioquia i 
 Fredonia (ort i Colombia, Antioquia, lat 5,93, long -75,67) – en stad i departementet Antioquia

USA
Fredonia, Arizona
Fredonia, Kansas
Fredonia, Kentucky
Fredonia, New York